A abreviação ISO 3166-2:US do estado americano de Utah.
A abreviação oficial da Universidade de Toronto.
A abreviação do jogo Unreal Tournament.

Desambiguações de siglas